Arconte – magistrato dell'antica Grecia e poi dell'Impero di Bisanzio
Arconte polemarco
Arconte basileus 
 Arconte di Sardegna
Arconte – figura della cosmogonia gnostica
Arconte – nome proprio maschile
Arconte – mostro di Dungeons & Dragons
 Arconte lanterna
 Arconte segugio
 Arconte tromba
Archonta – taxon appartenente alla classe dei mammiferi
 Antonino Arconte

Pagine correlate 
 Archon